Муслимов — фамилия; имеет женскую форму Муслимова.

Известные носители 
 Муслимов, Аннас Поясович (род. 1936) — советский учёный, доктор технических наук, профессор, академик.
 Муслимов, Бакытжан Муслимович (род. 1945) — советский казахстанский учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Муслимов, Валех Ализаид оглы (1968—1992) — Национальный герой Азербайджана.
 Муслимов, Гаджимурад Хабибулаевич (род. 1981) — российский дзюдоист.
 Муслимов, Джамалутдин Муслимович (1909 — 2005) — советский дагестанский танцовщик (артист балета), хореограф.
 Муслимов, Магомед Рахматулаевич (род. 1992) — азербайджанский и российский борец вольного стиля.
 Муслимов, Мажикен (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Муслимов, Мехмед Закирович (род. 1964) — российский лингвист.
 Муслимов, Минимулла Набиуллович (более известен как Муслим Марат; 1909—1975) — башкирский поэт и драматург, переводчик, журналист. Член Союза писателей Башкирской АССР.
 Муслимов, Муртузали Рахматулаевич (род. 1993) — азербайджанский и российский борец вольного стиля.
 Муслимов, Муслим Ильясович — российский хирург.
 Муслимов, Павел Ильич (род. 1967) — российский биатлонист, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Муслимов, Шабан Салихович (род. 1971) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Муслимов, Ширали Фарзали оглы (1805—1973) — азербайджанский чабан, талыш по национальности, который по неподтверждённым данным, прожил 168 лет, установив рекорд долгожительства.
 Муслимов, Энрик Селимович (род. 1968) — политический деятель Дагестана, начальник Управления ФСКН России по Республике Дагестан, генерал-майор.

Женская форма 
 Муслимова, Аида Эдхемовна (род. 1939) — советская и казахстанская шахматистка.

Составные фамилии 
 Абдул-Муслимов, Мусан Юсупович (1955—2014) — советский борец вольного стиля, чемпион СССР и Европы, обладатель Кубка мира, Мастер спорта СССР международного класса.